Le parc éolien de la chaussée Brunehaut est un parc éolien terrestre inauguré en  et constitué de six éoliennes situées sur le finage de Haussy, dans le Nord, en France.

Description 

Le parc éolien de la chaussée Brunehaut comprend six éoliennes Vestas V112/3300 (puissance de , diamètre de ) mises en service en 2016 à Haussy. La puissance nominale totale est de  et l'exploitant est JPEE. La nacelle est à la hauteur de . En 2017, la production de ce parc est de  soit l’équivalent de la consommation d’environ vingt-mille foyers hors chauffage.

La société JPEE annonce plus tard avoir pour projet de créer sur le territoire de Haussy le parc éolien du chemin de Valenciennes, comprenant cinq éoliennes, un peu plus au nord, en direction de Vendegies-sur-Écaillon.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des parcs éoliens en France

Chaussée Brunehaut
Brunehaut